Hösele ist der Familienname folgender Personen:

 Herwig Hösele (* 1953), österreichischer Publizist und Politiker (ÖVP)
 Thomas Hösele (* 1969), österreichischer Fußballspieler und -trainer